En mécanique, on définit par analogie au théorème de Gauss de l'électromagnétisme une forme du théorème de Gauss appliqué à la gravitation.

Mécanique
Gauss
Theoreme de mécanique